Barrio La Perla, een stad in Argentinië
 La perla, een Mexicaanse film uit 1947
 La Perla (district), een district in de provincie Callao in Peru.
 La Perla (merk), een modebedrijf
 La Perla (strandpaviljoen), een 19e eeuws gebouw op het strand van La Concha in de Spaanse stad San Sebastian